Patapsco est une communauté non-incorporée (unincorporated community) du comté de Carroll dans le Maryland. Patapsco est située dans l'aire métropolitaine de Baltimore.

, joueur de la ligue majeure de baseball, est né à Patapsco. 

Localité dans le comté de Carroll (Maryland)
Communauté non incorporée au Maryland